Universität Frankfurt steht für:

 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (ab 1914)
 Brandenburgische Universität Frankfurt in Frankfurt (Oder) (1506–1811)
 Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) (ab 1991)